WWW2 y WWW3 son subdominios  o hostnames, típicamente usados para identificar una serie de sitios web muy relacionados dentro de un dominio, como www.example.org, www2.example.org, y www3.example.org; la serie puede ser continuada con más números: WWW4, WWW5, WWW6, etc.  Tradicionalmente, estos sitios web suelen ser espejos usados para balancear la carga en un servidor.  En algunos casos, el nombre del host específico está oculto, dando la apariencia de que el usuario está en un subdominio "www", incluso si se está viendo un sitio web espejo.

Véase también 
 Subdominio, parte de un nombre de dominio que identifica a un host
 World Wide Web, un sistema de documentos de hipertexto enlazados para navegar alrededor de Internet

Referencias 

World Wide Web